Де Ган () — нідерландське прізвище.

 Аннемік де Ган — нідерландська веслувальниця, олімпійська медалістка.
 Вілем де Ган — нідерландський зоолог.
 Матеус де Ган — нідерландський політичний діяч, двадцять перший генерал-губернатор Нідерландської Ост-Індії.

Див. також 
 Арі Ган
 Ган

Нідерландські прізвища